Drzewa genealogiczne